Rillen (lichaamsreactie) als lichaamsfunctie
zie ook: Koude rilling
Rillen (techniek), het resultaat is een ril, welke kan worden gebruikt als vouwlijn in papier of karton
Rille(n), kronkelende "kanalen" op de Maan